Poppe är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Erik Poppe
 Gunilla Poppe
 Mia Poppe
 Nils Poppe
 Rosa Poppe
 Thomas Poppe
 Ulrike Poppe

Svenska efternamn
Tyska efternamn